Die Saison 2019/20 der Oberliga Westfalen war die 38. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die achte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison wurde am 9. August 2019 mit dem Spiel des FC Gütersloh gegen den SC Wiedenbrück eröffnet und am 13. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen. Dies führte letztendlich auch zum vorzeitigen Abbruch am 9. Juni 2020.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der FLVW gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Oberliga Westfalen zunächst bis einschließlich 18. April 2020 auszusetzen. Bereits vor Ablauf der Frist teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit.

Auf einem außerordentlichen Verbandstag am 9. Juni wurde final über den Abbruch der Spielzeit entschieden. Es gab keine sportlichen Absteiger, die Abschlusstabelle wurde aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von absolvierten Spielen mithilfe der Quotientenregel (erzielte Punkte durch absolvierte Spiele) errechnet. Die zum Aufstieg gemeldeten Mannschaften Wiedenbrück und Ahlen wurden am 26. Juni bekanntgegeben.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga West 2018/19:
 SC Wiedenbrück
 1. FC Kaan-Marienborn
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2018/19:
 ASC 09 Dortmund
 TSG Sprockhövel
 Westfalia Rhynern
 SV Schermbeck
 SC Paderborn 07 II
 Westfalia Herne
 Rot Weiss Ahlen
 FC Gütersloh
 Holzwickeder SC
 Sportfreunde Siegen
 TuS Ennepetal
 TuS Erndtebrück
 FC Eintracht Rheine
 Hammer SpVg
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2018/19:
 Preußen Münster II (Staffel 1)
 RSV Meinerzhagen (Staffel 2)

Auf- und Abstiegsregelung 

 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Abschlusstabelle  
Tabelle zum Zeitpunkt der Unterbrechung

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Westfalen
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020